Хеде може бити:

 Хеде (Емсланд), општина у округу Емсланд, у немачкој покрајини Доња Саксонија.
 Хеде (Холштајн), општина у округу Пинеберг, у немачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Хеде (река), речица у Шведској.